

Persone
Il cognome Palli può riferirsi a:
 Andrea Lucchesi Palli, conosciuto anche con la variante Lucchese (1691-1768) – vescovo cattolico e nobile italiano
 Angelica Palli (1798-1875) – scrittrice e patriota italiana
 Carlo Palli (1938) – mercante d'arte, gallerista e collezionista d'arte italiano
 Fani Palli-Petralia (1943) – politica greca, militante nelle file del partito Nuova Democrazia
 Lorenzo Gicca Palli (1929-1997) – sceneggiatore e regista italiano
 Margherita Palli (1951) – scenografa svizzera
 Mario Lucchesi-Palli (1840-1911) – dirigente sportivo e diplomatico italiano, principe di Campofranco e duca della Grazia
 Natale Palli (1895-1919) – militare italiano, aviatore pluridecorato durante la prima guerra mondiale, partecipò con Gabriele D'Annunzio al volo su Vienna
 Silvio Palli – (1896-1918) – militare italiano, aviatore pluridecorato durante la prima guerra mondiale

Il nome Palli può riferirsi a:
 Palli Augustinussen (1980) – calciatore faroese, di ruolo centrocampista

Altro
 Fornace Palli – fornace di laterizi di Bressana Bottarone, provincia di Pavia
 Lucchese Palli, o Lucchesi Palli – famiglia principesca, ritenuta da alcuni discendente dal casato del re longobardo Desiderio
 Stadio Natale Palli – impianto sportivo di Casale Monferrato